

Нова Александровка — присілок, Великоігнатовський район, Мордовія
 Нова Александровка — село, Старошайговський район, Мордовія

Див. також 
 Александровка
 Нова Олександрівка

ru:Новая Александровка